CHW est un code qui peut faire référence à :
 Jinquan, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 franc WIR, en Suisse, une unité de compte privée basée sur le troc coopératif de services, appuyés sur des garanties en francs suisses, selon les codes des monnaies.

CHW est un sigle qui peut faire référence à :
 , un hôpital américain.

Code